Het seizoen 2009/10 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had Rood-Wit en HDM als kampioenen. 

Na de onderlinge play-off ontmoeting promoveerde HDM naar de hoofdklasse 2010/11. HIC, Amstelveen, VVV en Tempo '41 degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

(*) Qui Vive drie punten in mindering.

Promotie/degradatie hoofdklasse

Hockey in 2009
Hockey in 2010
Overgangsklasse hockey